См. также Кандин (Сычуань) о городе в Китае.

Кандин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Население — 310 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона